Heine kan som auktorsförkortning betyda:

 Ferdinand Heine, Jr.
 Ferdinand Heine, Sr.
 Hermann Heino Heine

Robotskapade auktorsförkortningar